Liste des officiers généraux de l’armée de l'Union, durant la guerre de Sécession :

Grades 
 Général = général d'armée
 = général de corps d'armée
 Vice Admiral = vice-amiral
 = général de division
 Rear Admiral = contre-amiral
 = général de brigade

Abréviations 
 Type de l'armée
 (USA) : armée des États-Unis (régulière)
 (USV) : armée des volontaires des États-Unis
 Type de grade
 (C) : commission (nomination en exercice)
 (B) : brevet
 (N) : nomination non confirmée
 (R) : retraite
 Informations générales
  : tué au combat
  : mortellement blessé

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Article connexe 
Liste des généraux de la Confédération

Notes et références

Notes

Références 

 

Liste des généraux de l'Union
Union Army
Militaire de l'Union
Generaux de l'Union
G
Liste en rapport avec l'histoire militaire